Rewda steht für:

eine Stadt in der Oblast Swerdlowsk (Russland), siehe Rewda (Swerdlowsk)
eine Siedlung städtischen Typs in der Oblast Murmansk (Kola-Halbinsel, Russland), siehe Rewda (Murmansk)
einen Nebenfluss der Tschussowaja in der Oblast Swerdlowsk (Russland), siehe Rewda (Fluss)